Украјинци могу бити:

 Украјинци, припадници посебног источнословенског народа
 Украјинци, држављани, односно становници савремене државе Украјине
 Украјинци, становници древне Украјине, као историјске области

Види још 
 Украјина (вишезначна одредница)
 Украјински (вишезначна одредница)
 Украјинска православна црква (вишезначна одредница)